Nagy Albert (1848–?) megyei főszámvevő
 Nagy Albert (1870–1933) orvosdoktor
 Nagy Albert (1902–1970) festőművész
 Nagy Albert (1941–2009) Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, együttesvezető